Luzerna-preta pode referir-se a diferentes nomes comuns de espécies vegetais:
 Medicago polymorpha
 Medicago lupulina